Rochefort kan syfta på:

 Rochefort (öl) – ett trappistöl som bryggs i Brasserie de Rochefort i Rochefort i Belgien
 Flickorna i Rochefort – en fransk film från 1967 i regi av Jacques Demy
 4172 Rochefort − en asteroid i huvudbältet

Personer 
 Henri Rochefort (1830–1913), fransk journalist och politiker
 Jean Rochefort (1930–2017), fransk skådespelare
 Christiane Rochefort (1917–1998), fransk författare
 Joseph Rochefort (1898–1976), amerikansk marinofficer

Geografi

Belgien 

 Rochefort, Belgien, kommun i Vallonien, Province de Namur,

Frankrike 

 Rochefort-sur-Nenon – kommun i departementet Jura, 
 Rochefort-sur-Loire – kommun i departementet Maine-et-Loire, 
 Rochefort-en-Terre – kommun i departementet Morbihan, 
 Rochefort-du-Gard – kommun i departementet Gard, 
 Rochefort, Charente-Maritime – kommun i departementet Charente-Maritime, 
 Rochefort (arrondissement) – arrondissement i departementet Charente-Maritime
 Rochefort, Savoie –  kommun i departementet Savoie,
 Rochefort-en-Valdaine – kommun i departementet Drôme, 
 Rochefort-en-Yvelines – kommun i departementet Yvelines, 
 Rochefort-Montagne – kommun i departementet Puy-de-Dôme, 
 Rochefort-Samson – kommun i departementet Drôme, 
 Rochefort-sur-Brévon – kommun i departementet Côte-d'Or, 
 Rochefort-sur-la-Côte – kommun i departementet Haute-Marne, 
 Roquefort-sur-Soulzon – kommun i departementet Aveyron, 
 Dôme de Rochefort – ett berg i Alperna på gränsen mellan Frankrike och Italien, 
Aiguille de Rochefort – ett berg i Alperna på gränsen mellan Frankrike och Italien,

Schweiz 

 Rochefort, Schweiz, ort och kommun, Neuchâtel,

Se även 
 Roquefortost, en blåmögelost från Roquefort-sur-Soulzon
 Musen Roquefort i Disneys Aristocats från 1970

Robotskapade Belgienförgreningar